El Coll dels Cirerers és un coll de muntanya de 1.009 m alt dels Pirineus a cavall dels termes comunals de Ceret i de Morellàs i les Illes, del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

És a la zona sud-occidental del terme de Morellàs i les Illes, en territori que fou de la comuna de les Illes, i a la sud-oriental del de Ceret. És al sud-oest del Clot de la Fajosa i del Cortal d'en Jaques, i al nord-oest de l'Estanyol.

El Coll dels Cirerers és un dels passos obligats per a rutes excursionistes o amb bicicleta de muntanya d'aquest sector dels Pirineus.

Bibliografia

Referències 

Colls de Ceret
Colls de Morellàs i les Illes